troll
 Trolle (film)
 Trolle z Olgino
 Trolle z Troy
 Orvar Trolle – szwedzki pływak